Иода

 Иода — река в Рыбинском районе Ярославской области, приток Черёмухи.
 Йода — один из главных персонажей «Звёздных войн», мудрейший и самый сильный джедай своего времени.